Грена́д (, ) — кантон во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи, департамент Верхняя Гаронна. Входит в состав округа Тулуза.

Код INSEE кантона — 3115. Всего в состав кантона Гренад входит 15 коммун, из них главной коммуной является Гренад.

Население 
Население кантона на 2011 год составляло 34 598 человек.

Коммуны кантона

См. также 
 Список округов Франции

Ссылки 
 Кантон Гренад на сайте INSEE
 Население коммун департамента Верхняя Гаронна на сайте INSEE
 Расположение кантона Гренад на карте Франции

Кантоны департамента Верхняя Гаронна